Супер Б лига Србије је друга женска рукометна лига у Србији. Лигом управља Рукометни савез Србије. Супер Б лига Србије је формирана 2015. након расформирања бивше Мини ПРЛЖ.

Клубови у сезони 2019/20. 
У сезони 2018/19. ће учествовати следећих 12 екипа:

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Резултати по колима 

Легенда:

Табела и статистика 

Легенда:

Успешност и форма тимова (календарски, а не по колима) 

Легенда:

 број се односи на коло у коме је меч одигран

Позиције на табели по колима

Статистика сезоне 
Најбољи стрелци

Рукомет у 2019.
Рукомет у 2020.